Kerkbuurt (ook Kerkebuurt) is een bewoonde buurt, een gemeenschap, die rond om een kerk ligt. Meestal ligt de buurt binnen een woonplaats, maar soms is het een zelfstandige plaats, meestal een buurtschap.

Doorverwijzingen
Locaties met de naam (toponiem) Kerkbuurt:
Kerkbuurt (Andijk), een buurtschap in de gemeente Medemblik in de provincie Noord-Holland
Kerkbuurt (Assendelft), een buurtschap in de gemeente Zaanstad in de provincie Noord-Holland
Kerkbuurt (Marken), een buurtschap op Marken in de gemeente Waterland in de provincie Noord-Holland
Kerkbuurt (Oostzaan), een buurtschap in de gemeente Oostzaan in de provincie Noord-Holland
Kerkbuurt (Schiedam), een buurtschap in de gemeente Schiedam in de provincie Zuid-Holland
Kerkbuurt (Schagen), een buurtschap in de gemeente Schagen in de provincie Noord-Holland
Kerkbuurt (Sliedrecht), een wijk in de gemeente Sliedrecht in de provincie Zuid-Holland
Kerkbuurt (Westzaan), buurt (voormalige buurtschap) in de gemeente Zaanstad in de provincie Noord-Holland